The Entertainer (single de Billy Joel)
  The Entertainer (canção de Scott Joplin)
 The Entertainer (filme), com Laurence Olivier